Иулиа́н () — мужское имя, латинского происхождения, производное от Юлий. Означает «из рода Юлиев» или «юлианец», (солдат или сторонник партии Цезаря). Другая форма этого латинского имени в русском языке — .

Русская форма этого имени в просторечии — , от которого происходит фамилия . Есть также и женская форма этого имени: Иулиания или Юлиания (Ульяна).

Известные носители 
 Иулиан Бриудский (ум. 304) — воин, мученик Оверньский.
 Иулиан Аназарвский (ум. между 305 и 311) — священномученик.
 Иулиан (между 305 и 311 годами) — христианский мученик, сожженный в Никомедии. Память — .
 Иулиан Персиянин (IV век) — христианский подвижник, игумен монастыря в Месопотамии, преподобный.
 Иулиан с озера Орта (IV век) — святой, диакон.
 Иулиан Ле-Манский  (II или IV) — епископ Ле-Мана.
 Иулиан из Кальяри — мученик из Кальяри.

См. также

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Русские мужские имена